Borgen ou Börgen peut désigner :
 , qui signifie « le château » en danois, surnom donné au château de Christiansborg, siège du Parlement danois ;
 Borgen, une femme au pouvoir (Borgen), série télévisée danoise, créée en 2010 ;
 le lac Börgen, lac français situé sur l'île principale des Kerguelen.